Poulter ist der Familienname folgender Personen:

 Horatio Poulter (1877–1963), britischer Sportschütze
 Ian Poulter (* 1976), britischer Golfer
 Jordyn Poulter (* 1997), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Thomas Poulter (1897–1978), US-amerikanischer Physiker, Erfinder und Polarforscher
 Will Poulter (* 1993), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Poulter-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Marie-Byrd-Land